Osoby o nazwisku Konkol:
 Adam Konkol (ur. 1975) – polski gitarzysta i kompozytor.
 Grzegorz Konkol (1923–2017) – polski Duchowny rzymskokatolicki.